Das Institute for Advanced Study (IAS) ist eine private Forschungseinrichtung in Princeton, New Jersey.  Der IAS verwendet das Wort Fakultät in besonderer Weise. Obwohl das IAS keine Hochschule im eigentlichen Sinn ist, halten die Mitglieder Vorlesungen und Seminare auf eigene Initiative, betreiben häufig Forschung mit Assistenten und haben den Professoren-Titel. Diese Liste enthält aktuelle und ehemalige Mitglieder der Fakultät und das Datum der Amtszeit am Institut.

Einzelnachweise 

Liste (Personen)
!